Die Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1939/40 (ab 1940: Gauklasse) war die siebte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges stockte zunächst der Spielbetrieb. Einige Vereine aus der letztjährigen Bezirksklasse durften nun doch an der diesjährigen Gauliga teilnehmen (SC Concordia Hamburg, SV St. Georg von 1895 als Kriegsspielgemeinschaft (KSG) mit dem eigentlichen Aufsteiger SC Sperber Hamburg, USC Paloma Hamburg zusammen mit dem SV Uhlenhorst-Hertha und dem SC Urania Hamburg als Barmbecker SG), daher wurde der Spielbetrieb in der diesjährigen Bezirksklasse nur in den zwei Staffeln Hammonia und Hansa zu je elf Mannschaften im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete schlussendlich am 22. Oktober 1939, wobei der SV Polizei Hamburg gar erst ab 10. Dezember 1939 ins Spielgeschehen eingriff. Die letzten Spiele kamen am 18. August 1940 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich Wilhelmsburg 09  mit fünf Punkten Vorsprung vor dem SV Polizei Hamburg durch, die Hansa-Staffel gewann der SC Vorwärts Billstedt mit einem Punkt Vorsprung vor der SG/SuS Bergedorf 1933. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1940/41 setzte sich jedoch nur Wilhelmsburg 09 durch und stieg in die Erstklassigkeit auf, Vorwärts Billstedt verblieb in der Zweitklassigkeit. Am Saisonende stieg aus jeder Staffel ein Verein in die Kreisklassen ab.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1939/40